Lycia contiguaria är en fjärilsart som beskrevs av Moritz Balthasar Borkhausen 1794. Lycia contiguaria ingår i släktet Lycia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
contiguaria